Middlebrooks est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1955), homme politique américain dans le Maryland
 (né en 1946), juge américain de la Floride
 (1926-1997), juge américain de la Floride
 (né en 1957), présentatrice de radio américaine
 (né en 1966), joueur américain de basket-ball
Will Middlebrooks (né en 1988), joueur américain de baseball
Willie Middlebrooks (né en 1979), joueur américain de football américain
Windell D. Middlebrooks (1979-2015), acteur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme